John Norman (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien. Il évolue dans la SM-liiga en 2012-2013 avec le Kärpät Oulu. Il remporte le Trophée Le Mat 2014 avec le Skellefteå AIK.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || Djurgården Hockey || Elitserien ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 50|| 8|| 9|| 17|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2011-2012 || Djurgården Hockey || Elitserien || 55|| 4|| 13|| 17|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2012-2013 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 28|| 2|| 6|| 8|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 48|| 4|| 9|| 13|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 47 || 5 || 8 || 13 || 16 || 15 || 5 || 3 || 8 || 2
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 47 || 17|| 25|| 42|| 18|| 16|| 5 || 8||13 || 4
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||50 ||7 ||8 ||15 ||14 || 5 ||2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Jokerit Helsinki || KHL || 50 || 8 || 20 || 28 || 46 || 11 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2018-2019 || Jokerit Helsinki || KHL || 61 || 20 || 11 || 31 || 53 || 	6 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2019-2020 || Jokerit Helsinki || KHL || 53 || 5 || 18 || 23 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||46 ||7 ||16 ||23 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Jokerit Helsinki